Barbarella se poate referi la:
 Barbarella (benzi desenate) benzi desenate de Jean-Claude Forest
 Barbarella (film) un film din 1968 bazat pe benzi desenate omonime; cu Jane Fonda
 Barbarella (muzical) un film muzical din 2004 bazat pe filmul din 1968 
 Barbarella's, un club de noapte din Birmingham
 Barbarella (rachetă), o rachetă-hibrid germană lansată de pe platforma Barbara din Marea Baltică
 Barbarella (trupă), o trupă olandeză formată din trei femei   
 Barbarella (festival), un festival muzical electronic din Republica Dominicană
 "Barbarella" (cântec), un  cântec de Scott Weiland de pe albumul  12 Bar Blues
 "Barbarella", un  cântec de Alisha's Attic de pe albumul  Illumina
 Barbarella: the 80's Musical, un muzical din 2015

Vezi și
 Tommy Barbarella, muzician New Power Generation
 Barbara (prenume)